Naufragio – la sommersione completa di una imbarcazione o di una nave per cause accidentali.

Cinema 
Naufragio (1916) – film muto italiano di Umberto Paradisi
Naufragio (1921) – film muto italiano di Luigi Mele
Naufragio (San Demetrio London) (1943) – film britannico di Charles Frend
Naufragio (1978) – film messicano di Jaime Humberto Hermosillo
Naufragio (Haakon Haakonsen) (1990) – film norvegese di Nils Gaup
Naufragio (2010) – film spagnolo di Pedro Aguilera